Са́мцхе-Джавахе́ти (, ) — край (мхаре) Грузии, расположен на юге страны, граничит с Арменией и Турцией.

Главной исторической достопримечательностью являются пещерные монастыри Вардзиа (основан царицей Тамарой в 1185 году) и Ванис Квабеби. В крае находится курорт Боржоми со всемирно известной минеральной водой.

Через регион проходят нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и Южнокавказский газопровод.

Административное деление 
В административном отношении край состоит из шести муниципалитетов (до 2006 года — районов). С 2016 до 2018 годов город Ахалцихе был приравнен к муниципалитету (был городом краевого подчинения).

Административный центр — Ахалцихе.

По состоянию на 1 января 2018 года, численность населения края составила 155 903 жителя, на 1 января 2014 года — 213 700 жителей, на 1 января 2009 года — 208 100 жителей.

В крае 5 городов, 6 посёлков городского типа, 268 деревень.

Города: Ахалцихе (17 903 чел., перепись 2014 г.), Боржоми (10 546 чел.), Ахалкалаки (8 295 чел.), Ниноцминда (5 144 чел.), Вале (3 646 чел.);

Посёлки городского типа: Аспиндза (2 379 чел., перепись 2014 г.), Бакуриани (1 879 чел.), Ахалдаба (1 586 чел.), Абастумани (937 чел.), Цагвери (799 чел.), Адигени (783 чел.), Бакурианский Андезит (352 чел.).

Население

Население края до XIX века 
Во второй половине XVI века турки завоевали Самцхе-Саатабаго, где они создали Ахалцихский пашалык (или Гюрджистанский вилайет, т. е. «Грузинская провинция»), который впоследствии стал важным форпостом на северо-восточных границах Османской империи. В XVI веке, турки провели первую крупную . Это была перепись не всего населения, а лишь ответственных за налоги глав семей, чьи фамилии, как правило, не указывали. Согласно С. Джикия, этот материал приобретает большое значение не только с точки зрения изучения ономастики, но и с точки зрения установления национального состава населения края того времени, которое являлось сплошь грузинским. Согласно А. Пикоку, литературные свидетельства XVIII века предполагают, что этнически грузинские правители — потомки грузинской семьи Джакели, которые имели влияние в этом регионе с XII века, — говорили на турецком языке, приняли османские обычные и давно перешли в ислам, но основная часть населения оставалась христианами и говорила на грузинском, практически не изменив свой образ жизни за 300 лет османского владычества.
В своей работе географ и историк XVIII века Вахушти Батонишвили описывает население Джавахетии следующим образом: «...Мужчины и женщины подобны карталинскимъ крестьянамъ, дородны, прекрасно-миловидны, невоспитанны, грубы. По вере крестьяне пока все христiяне, но более не имеют пастыря-епископа, но имеютъ священников-грузинъ. Языкъ у нихъ грузинскiи, а главари знаютъ и татарскiй, имея нужду сноситься съ турками».

В 70-е годы XVIII века побывавший в Джавахети немецкий путешественник Гюльденштедт отмечает, что в Ахалцихе, Ацквери, Ахалкалаки и других соседних местах «...живут грузины, которые хотя и говорят ещё на своем языке, но из-за турецкого владычества отступили от христианской религии и стали магометанами».

Население края в XIX веке 

После завершения русско-турецкой войны (1828–1829) Российская империя расширила свои границы до «Турецкой Грузии» (Ахалцихский пашалик). К моменту присоединения региона к Российской империи его население состояло из «исламизированных» грузин. В период между 1829 и 1877 годами произошла значительная миграция мусульман на территорию Турции и армян на территорию России. Коренное грузинское население края было вынуждено переселиться в Турцию. В заброшенных деревнях Ахалкалаки (Джавахети) переселились тысячи армяне из Османской империи (в частности из Эрзрурума), которых русские войска поощряли к миграциям. В результате большинство населения Джавахетии составили армяне, чему способствовало и то, что грузинам запрещалось селиться в определенных районах Южной Грузии. Согласно «The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus»: Армяне Самцхе-Джавахети являются потомками тех армян, которые переселились здесь в XIX веке во время русско-турецких войн. Они редко владеют грузинским языком и говорят на каринском диалекте армянского языка.

Депортация 1944 года 
Проживавшие в Месхетии турки-месхетинцы (или мусульмане-месхетинцы), насчитывающие 45 516 человек, были депортированы из Грузинской ССР в 1944 году.

Население края в XXI веке 
Населения края по переписи 2002 года — 207 598 жителей, из них 54,6 % составляли армяне (113 347 чел.), 43,4 % — грузины (89 995 чел.), 1,1 % — русские (2230 чел.), 0,4 % — осетины (822 чел.), 0,4 % — греки (740 чел.).

Национальный состав края (перепись 2014 года)

Население края по переписи 2014 года составило 160 504 человека, Грузины (месхетинцы) составляют большинство в Адигенском муниципалитете (97,10 % или 15 985 чел. против 2,26 % армян), Боржомском муниципалитете (87,21 % или 21 990 чел. против 8,63 % армян, 1,34 % осетин, 1,16 % греков, 1,10 % русских), Аспиндзском муниципалитете (86,38 % или 8959 чел. против 13,31 % армян), Ахалцихском муниципалитете (68,00 % или 26 450 чел. против 30,92 % или 12 028 чел. армян).

Армяне составляют большинство в Ниноцминдском муниципалитете (94,98 % или 23 262 чел. против 4,20 % грузин) и Ахалкалакском муниципалитете (92,90 % или 41 870 чел. против 6,84 % грузин).

Национальный состав Самцхе-Джавахетии и её муниципалитетов (2014)

Религиозный состав края: Грузинская православная церковь (45,24 %), Армянская апостольская церковь (39,95 %), Католическая церковь (9,36 %), Ислам (3,78 %).

Культурное наследие 
До наших дней в Месхетии-Джавахетии сохранилось много развалин минаретов, мечетей, медресе, построенных с XIV по XIX века. Все эти мечети и минареты указом Министерства культуры Грузии № 3/33 от 2006 года взяты под защиту государства как культурное наследие. Им придан статус памятников культуры Грузии и Месхетии. В настоящее время проводятся мероприятия по их реконструкции и восстановлению.

Помимо этого в регионе также имеется множество церквей, в частности, Ацкурская церковь, также памятник культуры национального значения.

Экономика

Транспорт 

 Автомобильные артерии — Ахалцихе-Тбилиси; Ахалцихе-Кутаиси; Ахалцихе-Батуми; Ахалцихе-Республика Турция; Ахалцихе-Республика Армения.
 Железнодорожный транспорт — Вале-Тбилиси; Ахалцихе-Тбилиси.
 Хашури-Ахалцихе-Вале (Длина 90 км)
 Марабда-Ахалкалаки (70 %-80 % — грузоперевозки)
 Длина железнодорожных и автомобильных дорог — 1340 км.
 Длина автомобильных дорог международной важности — 195 км.
 Длина автомобильных дорог государственной важности — 270 км.
 Длина автомобильных дорог местной важности — 945 км.

Связь 
13 500 абонентов края Самцхе-Джавахети обслуживает 6 территориальных филиалов «Объединённой Грузинской коммуникационной компании». В городе Боржоми и дабе Бакуриани в 2005 году были установлены современные цифровые телефонные станции. В 2007—2008 годах аналогичные станции были установлены во всех муниципалитетах Грузии. Вся территория края покрыта операторами сотовой связи Magti GSM, Geocell и Beeline.

Экспорт

Банковская сфера 
В Самцхе-Джавахети действует филиал Национального Банка Грузии, региональное отделение Казначейства Грузии и 4 отделения коммерческих банков. (Отделение TBC банка, Боржоми; Объединённый Грузинский банк, Ахалцихе; Банк Грузии, Ахалцихе; Liberty банк Грузии, филиалы во всех 6 муниципалитетах).

Общая карта 
Легенда карты:

Фотогалерея

См. также 
 Джавахетский хребет
 Армяне в Самцхе-Джавахети

Примечания